Натуральне число 1297
 1297 рік до нашої ери
 1297 рік нашої ери